Пескожи́лы:
 Пескожилы (Glaresidae) — семейство скарабеоидных жуков.
 Пескожилы (Aegialiinae) — подсемейство пластинчатоусых жуков.
 Пескожилы (Arenicolidae) — семейство многощетинковых червей.
 Пескожил морской (Arenicola marina) — вид многощетинковых червей из семейства пескожилов.